Чемпионат Испании по футболу 1959/1960 — 29-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 8-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 807 голов.

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Барселона» как чемпион Испании.

Движение по турам

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 13 голов
 «Реал Мадрид» — «Эльче»  — 11:2 (21-й тур, 7 февраля 1960 года)
 Самая крупная победа в гостях: 8 голов
 «Лас-Пальмас» — «Барселона»  — 0:8 (7-й тур, 25 октября 1959 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Реал Мадрид» — «Эльче»  — 11:2 (21-й тур, 7 февраля 1960 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1960
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1959 году
Спорт в Испании в 1960 году